Spojení písmen K a R může mít různé významy:

KR 
 bývalá SPZ okresu Karlovy Vary
 SPZ chorvatského města Krapina
 KR – kód ISO 3166-2 pro Jižní Koreu
 AL-KR – kód ISO 3166-2 pro okres Krujë
 BI-KR – kód ISO 3166-2 pro provincii Karuzi
 CZ-KR – kód ISO 3166-2 pro Královéhradecký kraj
 zkratka stanice metra Křižíkova
 zkratka islandského fotbalového klubu Knattspyrnufélag Reykjavíkur
 Konstantin Konstantinovič Romanov (KR byl jeho literární pseudonym)

Kr 
 krypton – chemický prvek

kr 
 kanurijština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.kr 
 .kr – internetová doména nejvyššího řádu pro Jižní Koreu

K+R 
 K+R – forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu

Externí odkazy